Площадка № 200 (Стартовый комплекс «Протон») — пусковая площадка на космодроме «Байконур» используемая для запусков полезной нагрузки с помощью ракет-носителей серии «Протон».

На «двухсотой» площадке расположено две пусковых установки: № 39 («левая») и № 40 («правая»). ПУ № 39 в настоящее время используется для запусков ракет-носителей «Протон-М», в том числе коммерческих пусков, проводимых совместным американо-российским предприятием ILS. ПУ № 40 сейчас не используется, так как планировалось переделать эту ПУ в стартовый комплекс для ракет типа «Ангара», и хотя проект «старта» «Ангары» был перебазирован на площадку № 250, пуски с «правой» ПУ возобновлены не были, так как технологическое оборудование этого стартового комплекса было демонтировано.

С площадки № 200 был осуществлён запуск ряда межпланетных зондов. Венера-14, Венера-15, Вега-1, Фобос-1 и аварийный запуск КА Марс-96 произведены с ПУ № 39. Венера-13, Венера-16, Вега-2, Фобос-2 с ПУ № 40. ПУ № 39 также являлась «стартом» для базового модуля орбитальной станции «Мир», и модулей «Квант-1», «Квант-2», «Кристалл». Орбитальная станция «Салют-7» и астрофизическая обсерватория «Гранат» были запущены с ПУ № 40.

Перечень пусков с площадки

См. также 
 Площадка 81

Ссылки 
 
 
 
 

Здания и сооружения, построенные в 1977 году в СССР
Пусковые площадки Байконура
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры